Нині недіючий монастир при костелі святого Мартина
 Втрачений монастир із костелом святого Леонарда на Галицькому передмісті